Голубицький Григорій — чорноморський козак, заснував хутір, на місці якого згодом виникла станиця, що дістала назву Голубицька (нині станиця Краснодарського краю, РФ).
 Голубицький Сергій Віталійович — український фехтувальник, олімпійський медаліст, перший представник України, що виборов світовий чемпіонський титул з фехтування.